Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 880 dans le monde.
 
 Route 880 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis